Amphidamas est un nom masculin d'origine grecque qui peut désigner :

 Amphidamas, argonaute de la mythologie grecque ;
 Amphidamas, roi de Chalcis du .